Кра́усс ( или ) — немецкая фамилия, в переводе означающая «кудрявый».

Известные носители:
 Краусс, Андрей Фердинанд Кондратьевич (1859—после 1911) — киевский архитектор, техник.
 Краусс, Анри (1866—1935) — французский актёр театра и кино, режиссёр.
 Краусс, Вернер (1900—1976) — немецкий филолог-романист, литературовед, политик ГДР.
 
 Краусс, Лоуренс Максвелл (род. 1954) — американский физик.
 Краусс, Николь (род. 1974) — американская писательница.
 Краусс, Отто (1890—1966) — немецкий театральный режиссёр.
 Краусс, Розалинда (род. 1941) — американский, искусствовед, редактор, критик и теоретик современного искусства.
 Краусс, Рольф (род. 1942) — немецкий египтолог, куратор-искусствовед.
 Краусс, Фридрих Саломон (1859—1938) — австрийский этнограф, фольклорист и славист.
 Краусс, Элисон (род. 1971) — американская скрипачка.

См. также 
 Краус
 КРАУСС ГВФ — аббревиатура Криворожского авиационного училища спецслужб гражданского воздушного флота